LV2 (LADSPA версии 2) — это открытый стандарт для плагинов, применяемых в аудиософте (открытый аналог VST), отвечающих за генерацию и преобразование звука.

LV2 — простой, но расширяемый преемник LADSPA, созданный для преодоления ограничений в LADSPA, из-за которых возникали проблемы у разработчиков, желающих создать более продвинутые плагины.

Сейчас стандарт LV2 поддерживается в программах REAPER, Ardour, Qtractor, Traverso DAW и Linux-версиях Audacity.

LV2 также заменяет плагин DSSI.

Документация

Ссылки 
 lv2plug.in

Свободные плагины
Открытые стандарты
Программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL